Pongrácz est un nom de famille notamment porté par :
 Arthur von Pongracz (1864-1942), cavalier autrichien ;
 Étienne Pongrácz (1582-1619), prêtre hongrois, martyr et saint catholique ;
 Famille Pongrácz de Nagymihály, famille noble hongroise ;
 Famille Pongrácz de Szentmiklós et Óvár, famille noble hongroise ;
 Kálmán Pongrácz (1898-1980), bourgmestre de Budapest.